Skrót FAAP może oznaczać:
 Fundação Armando Alvares Penteado – Brazylia
 Federation of Accrediting Agencies of the Philippines